Раффи (1835—1888) — армянский писатель и поэт.
 Раффи, Ламберто (1970) — итальянский самбист и дзюдоист.